Neuvic ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Neuvic (Corrèze) im Département Corrèze
 Neuvic (Dordogne) im Département Dordogne

mit Namenszusatz:
 Neuvic-Entier im Département Haute-Vienne

Neuvic ist der Familienname von:
 Thierry Neuvic (* 1970), französischer Schauspieler

Siehe auch:
 Kanton Neuvic